Цоргонь лига 2007/2008 годов () — 15-й сезон чемпионата Словакии по футболу. Он начался 14 июля 2007 года и закончился 31 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2007/2008
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2007 году
Спорт в Словакии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008